Rezultati Prvenstva Anglije 1938 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Don Budge je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Don Budge (Prvak)
  Bunny Austin (Finale)
  Roderich Menzel (Četrti krog)
  Henner Henkel (Polfinale)
  Franjo Punčec (Polfinale)
  Dragutin Mitić (Četrti krog)
  Ladislav Hecht (Četrtfinale)
  Sin-Khie Kho (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1938